Dino Viérin – politico italiano
 Laurent Viérin – politico italiano
 Nathalie Viérin – ex tennista italiana